Lupita es el diminutivo de Lupe o el acortamiento de Guadalupita, diminutivo de Guadalupe.

Personas conocidas como Lupita:

Lupita D'Alessio, Guadalupe Contreras Ramos (n. 1954), cantante y actriz de la televisión y el cine mexicano.
Lupita González, María Guadalupe González Gallegos (n. 1987), actriz mexicana y participante en concursos de belleza.
Lupita Jones, María Guadalupe Jones Garay (n. 1968), ganadora del concurso Miss Universo 1991.
Lupita Lara, Guadalupe Lara Ochoa (n. 1950), actriz mexicana de televisión.
Lupita Pérez Arias, Guadalupe Pérez Arias (1921-2005), cantante soprano mexicana.
Lupita De Buque Sánchez, Guadalupe De Buque Sánchez (1925-2021), artista y vocalista española.
Lupita Tovar, Guadalupe Tovar (n. 1910), actriz mexicana, famosa por haber protagonizado Santa, la primera película sonora mexicana en 1931.
Lupita Nyong'o, es una actriz, directora de cine y videoclips mexicana-keniana.

Otros usos:

 La Lupita, grupo de rock procedente de México
Lupita, una revista femenina publicada en España entre 1950 y 1951 por ediciones Cliper, que alcanzó los 48 números.